Oreské può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Oreské, comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice 
Oreské, comune del distretto di Skalica, nella regione di Trnava